Karapetian ist der Familienname folgender Personen:

 Aleksandr Karapetjan (* 1987), armenischer Fußballspieler
 Yessaï Karapetian (* 1993), armenischer Fusion- und Jazzmusiker